Thomas „Tomas” H. Jonasson, właśc. Thomas Sebastian Michael Henaes Jonasson, z d. Hjelm Jonasson (ur. 27 listopada 1988 w Vetlandzie) – szwedzki żużlowiec.

Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu)

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Osiągnięcia 
 IMEJ – 2007 (V)
 IMŚJ – 2007 (VI)
 DMŚJ – 2006 (II)2009 (III)
 IM Szwecji Juniorów – 2005 (XII), 2006 (III), 2007 (XI), 2009 (I)
 IM Szwecji – 2006 (X), 2007 (XVII), 2008 (III), 2009 (III), 2014 (I)
 GP Skandynawii – 2010 (IX) – z dobytkiem 8 punktów (1,2,2,d,3)
 GP Challange Vojens – 2010 (VI) – z dobytkiem 9 punktów (2,2,1,1,3)
 GP Skandynawii (Mallili) – 2011 (VII) – 9 punktów (W,1,3,3,2,0) – dotarł do półfinału

Statystyki sezonu 2007 (1 liga): Mecze 17, Biegi 55, Punkty 77, Bonusy 14, Punkty+Bonusy 91, Śr.  Biegowa 1,655

Życie prywatne 
Ma syna o imieniu Charlie.

Przypisy

Bibliografia 
 SPEEDWAY HISTORY INFO - HISTORIA ŻUŻLA | Thomas Jonasson
 Thomas Jonasson | Polish Speedway Database
 Speedway Results | Thomas H. Jonasson 

Szwedzcy żużlowcy
Żużlowcy Stali Gorzów Wielkopolski
Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk
Urodzeni w 1988